Айрапетьянц — армянская фамилия.

Известные носители:
 Айрапетьянц, Эрван Шамирович (17 февраля 1906, Эдиша — 29 марта 1975, Ленинград) — советский физиолог.
 Айрапетьянц, Анна Эрвандовна (1933 — 29 июня 2021 года, Санкт-Петербург) — советский и российский зоолог-натуралист. Кандидат биологических наук.